Алгона има више значења:
 Алгона (Ајова)
 Алгона (Вашингтон)